Lophiocarpus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lophiocarpus ingår i familjen Lophiocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Lophiocarpus